Pombo Guerrigliero cubano
Sanza Pombo Località dell'Angola
Pombos località nello Stato di Pernambuco in Brasile